Le Fokker F.IV était un avion de ligne conçu aux Pays-Bas au début des années 1920. Seuls deux appareils ont été construits, tous deux pour l'United States Army Air Service (désignés T-2)..

Conception et réalisation
Le Fokker F.IV était construit dans un style typiquement Fokker (le plus grand modèle qu'ils avaient encore construit), comme un Porte-à-faux monoplan à aile haute avec un train d'atterrissage fixe. C'était un monoplan avec un train d'atterrissage conventionnel fixe. Le pilote était assis dans un cockpit ouvert à côté du moteur, à la manière du Fokker F.III, tandis qu'une cabine à l'intérieur du fuselage pouvait accueillir 12 passagers. Avant même que l'avion ne soit construit, l'USAAS en avait acheté deux exemplaires lors d'une visite promotionnelle d'Anthony Fokker dans le pays. Construits à l'usine Fokker de Veere et testés en vol par Anthony Fokker lui-même, les deux avions ont été mis en caisse et expédiés aux États-Unis où ils ont été assemblés à McCook Field et ont reçu la désignation T-2. Malgré les espoirs de Fokker, qui pensait que l'augmentation du nombre de passagers des compagnies aériennes susciterait un intérêt pour des avions d'une plus grande capacité en sièges, le F.IV était trop grand pour les besoins des compagnies aériennes contemporaines, et aucun autre appareil ne fut vendu.

Les vols
L'un des T-2 a été utilisé pour un certain nombre de vols longue distance au cours des années suivantes, jusqu'au premier vol transcontinental sans escale à travers les États-Unis, une idée qui venait du lieutenant Oakley George Kelly, l'un des pilotes d'essai du T-2. L'armée a accepté que Kelly fasse modifier l'avion pour qu'il puisse transporter plus de carburant et installer une porte de communication entre la cabine et le cockpit afin que lui et son collègue pilote d'essai, le lieutenant John Arthur Macready, puissent se relayer pour voler et se reposer. Un jeu supplémentaire de commandes a également été installé pour faciliter le passage d'un pilote à l'autre. Tel que modifié, le T-2 décollait avec 2 350 litres de carburant à bord, soit 1 110 kg de plus que sa masse maximale au décollage.

Fin 1922, Kelly et Macready ont fait deux tentatives de vol transcontinental. La première a eu lieu le 5 octobre 1922, au départ de San Diego pour New York. Après 35 heures et 18 minutes dans les airs, ils ont été contraints d'abandonner la tentative et d'atterrir en raison du brouillard. Cela aurait été un record mondial de durée, mais sans barographe à bord, il ne pouvait pas être officiellement reconnu par la FAI. Kelly et Macready tentent à nouveau leur chance le 3 novembre, mais cette fois-ci, des problèmes de moteur les contraignent à un atterrissage d'urgence près d'Indianapolis après 25 heures et 30 minutes.

L'année suivante, ils effectuent un vol de longue durée en circuit fermé au-dessus de Dayton, Ohio, restant en altitude pendant 36 heures, 14 minutes et 8 secondes entre le 16 et 17 avril. Cela a permis d'établir un nouveau record mondial de durée, mais aussi un nouveau record de distance, un record de poids et huit différents records de vitesse. Le 2 mai, ils sont partis de New York pour tenter à nouveau le vol transcontinental, en voyageant cette fois dans la direction opposée. 26 heures et 50 minutes plus tard, ils atterrissent à San Diego, après avoir parcouru 4 034 km (2 521 mi). Leur avion est conservé au National Air and Space Museum.
L'autre T-2 a été converti en ambulance aérienne et a reçu la désignation A-2.

Specifications
Caractéristiques générales

Performance

Notes

Références

 Taylor, Michael J. H. Janes Information Services|Jane's Encyclopedia of Aviation. London: Studio Editions, 1989. .

Avion
Avion de ligne
Avion des années 1980
Avion construit aux États-Unis
Avion de transport
Premier vol en 1921
Avion à ailes hautes